Златко Дедич (;  5 жовтня 1984, Біхач, СФРЮ) — словенський футболіст.
 Русмин Дедич (,  11 вересня 1982, Зворник) — колишній словенський футболіст.